Kostelů Panny Marie je v Praze více:
bazilika
 Bazilika Nanebevzetí Panny Marie (Strahov) – ve strahovském klášteře

kostely se zasvěcením upřesněným přívlastkem za Panny Marie
 Kostel Panny Marie Andělské (Hradčany) – u kláštera kapucínů, na Loretánském náměstí na Hradčanech
 kostel Panny Marie královny míru (Praha) – Lhotka, z roku 1935
 Kostel Panny Marie Matky ustavičné pomoci (Praha) – U kajetánů, v Nerudově ulici na Malé Straně
 Kostel Panny Marie Sněžné (Praha) – na Novém městě poblíž Národní třídy
 Kostel Panny Marie Vítězné a svatého Antonína Paduánského – U Jezulátka, karmelitánský kostel na Malé Straně
 Kostel Panny Marie Vítězné (Bílá hora) – poutní kostel poblíž bělohorského bojiště

kostely s jinak upřesněným typem zasvěcením
 Chrám Zesnutí přesvaté Bohorodice (Žižkov) – pravoslavný chrám na Olšanských hřbitovech
 Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Dolní Počernice) – Dolní Počernice
 Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Klánovice) – původně kaple
 Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Modřany) – na modřanském hřbitově
 Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Třeboradice) – Třeboradice
 Kostel Narození Panny Marie (Malá Chuchle) – Malá Chuchle, barokní
 Kostel Narození Panny Marie (Michle) – původně barokní kaple Panny Marie a čtrnácti sv. pomocníků
 Kostel Narození Panny Marie (Záběhlice) – u Hamerského rybníka na Botiči
 Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie (Strašnice) – moderní z roku 1994
 Kostel Zvěstování Panny Marie Na slupi –  Na Trávníčku, jeden ze dvou Na Slupi na Novém Městě, gotický na Albertově

kostely s názvem upřesněným místním pojmenováním
 Kostel Panny Marie u alžbětinek – jeden ze dvou Na Slupi na Novém Městě, barokní od K. I. Dientzenhofera u botanické zahrady
 Kostel Panny Marie Na louži – zaniklý kostel, po kterém je pojmenováno Mariánské náměstí na Starém Městě
 Kostel Panny Marie (Pražský hrad) – nejstarší kostel v Praze, jehož pozůstatky jsou pod západním křídlem Hradu
 Kostel Panny Marie pod řetězem – maltézský kostel na Malé Straně poblíž Karlova mostu
 Kostel Panny Marie před Týnem – týnský chrám, gotický kostel na Staroměstském náměstí
 Kostel Zvěstování Panny Marie Na slupi –  Na Trávníčku, jeden ze dvou Na Slupi na Novém Městě, gotický na Albertově

Spoluzasvěcení
 Kostel Panny Marie a svatého Karla Boromejského (Malá Strana) – bývalý v bývalém Vlašské špitále ve Vlašské ulici